Muharrem Hasani (* 6. Mai 1985 in Gjakovë, SFR Jugoslawien, heute Kosovo) ist ein kosovarisch-schweizerischer Mittelgewicht-Kickboxer.

Karriere 
Muharrem Hasani kam mit 14 Jahren in die Schweiz. Mit 15 begann er seine Karriere als Thai- und Kickboxer. Im Jahr 2000 wurde er bereits zum ersten Mal Schweizer Juniorenmeister und im 2002 erwarb er den Titel des Junioren-Weltmeisters im Karate. Er wollte eine neue Herausforderung erleben und begann, Kickboxing zu trainieren. Im 2004 errang er den Titel des Eliteamateur-Schweizermeisters im Kickboxen mit Vollkontakt.

2005 stieg er in den Profisport ein und wurde mit 20 Jahren Europameister im Thaiboxen in der Gewichtsklasse 95 kg sowie auch im Jahr darauf. 2007 erkämpfte er sich den Titel eines Intercontinental Champion im Thaiboxen und wurde 2008 Sieger im Prestige-Fight. 2009 gelang ihm der WPKC-Weltmeistertitel (World Professional Kickboxing Council) im Thaiboxen. Als Muharrem Hasani 28 Jahre alt war im Jahr 2013, erhielt er den Titel WKF Vice-World Champion. Ein Jahr später gewann er den Titel den WFC World Champion.

Muharrem Hasani beschloss im April 2010 eine Kickbox Schule zu eröffnen (Muki Gym). Er ist der Trainer und aktiver Kämpfer.

Titel 
 IFN World Champion -95kg 2016
 WFC World Champion -95kg 2014
 WKF Vice-World Champion -96kg 2013
 WPKC World Champion -95 kg 2009
 Sieger im Prestige-Fight, WFC 2008
 Sieger im Prestige-Fight, WPKC 2008
 Intercontinental Champion - 95 kg, WPKC 2007
 Europa Champion -95 kg, WFC 2006
 Europa Champion -95 kg WPKC 2005
 Schweizermeister, SCOS 2004
 Schweizermeister, SKBV 2003
 Junioren Weltmeister im Karate, Shidokan 2002
 Schweizermeister, SKBV 2002
 Schweizermeister, SKBV2001

Weblinks 
 
 
 Knockout.

Einzelnachweise 

Weltmeister (Kickboxen)
Kickboxer (Schweiz)
Schweizer
Kosovare
Geboren 1985
Mann